Bennie Jolink,  zanger van de Achterhoekse rockgroep Normaal
Dames Jolink, twee Nederlandse zussen in de Achterhoek, in verzet in de Tweede Wereldoorlog
Gijs Jolink, een Nederlandse muzikant en liedjesschrijver
Joline Jolink, een Nederlandse modeontwerper